М-18
 Кола (автомагистраль) (М18) — федеральная автомагистраль России.
 Крым (автодорога) (укр. номер от Харькова до Симферополя — М-18) — автострада Москва — Белгород - Харьков — Симферополь - Ялта.
 М-18 (подводная лодка) — советская подводная лодка типа «Малютка» времён Великой Отечественной войны.
 М-18 (самолёт) - один из самолётов, созданных под рук. В.М. Мясищева
 M-18 - сокращённое название банды 18-ой улицы